Cudotwórca – film ze Steve'em Martinem z 1992 roku
 Cudotwórca – film z Eddiem Murphym z 1998 roku